Die Texas Open 2003 fanden vom 25. bis 30. März 2003 in Dallas, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2002/03 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 45.000 US-Dollar.

Vorjahressiegerin war Carol Owens, die das Turnier erneut gewann. Das Finale gewann die topgesetzte Owens gegen die an Position zwei gesetzte Natalie Pohrer mit 9:10, 9:1, 9:4 und 9:1.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2003
WSA World Tour 2002/03
Squashturnier in Dallas